Fulvio Fiorin – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Valentina Fiorin – pallavolista italiana
 Valeriano Fiorin – ex calciatore e allenatore di calcio italiano